Germanische Glaubens-Gemeinschaft ist der Name folgender neuheidnischer Vereinigungen:

 Germanische Glaubens-Gemeinschaft (Ludwig Fahrenkrog), 1912 von Ludwig Fahrenkrog gegründet, aufgelöst 1964
 Germanische Glaubens-Gemeinschaft (Géza von Neményi), 1991 von Géza von Nemény gegründet, versteht sich als Nachfolgeorganisation der Fahrenkrog-Gruppe
 Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung, 1951 von Wilhelm Kusserow gegründet